Bündelung steht für:

 allgemein die Herstellung eines Bündels
 die Bündelung von Strahlung, z. B. elektromagnetischer Strahlung, siehe  Brillanz (Strahlung)
 Bündelung (Datenübertragung), die Zusammenfassung von Kanälen in der Nachrichtentechnik und Informatik